Skláře bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Skláře (Teutschmannsdorf), Ortsteil von Hořice na Šumavě, Okres Český Krumlov
 Skláře (Glashütten), Ortsteil von Vimperk, Okres Prachatice
 Skláře u Mnichova (Glaserau), Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Mnichov, Okres Domažlice
 Skláře (Lesná) (Neu Windischgrätz), Wüstung in der Gemeinde Lesná, Okres Tachov
 Chotěnov-Skláře (Flaschenhütte), Ortsteil von Mariánské Lázně, Okres Cheb